Mistrzostwa Czech w Skokach Narciarskich 2013 – zawody o tytuł mistrza Czech w skokach narciarskich, odbyły się 31 sierpnia 2013 roku w Frenštát pod Radhoštěm. Zawodnicy rywalizowali na skoczni HS106. Mistrzostwa rozegrano w ramach 2. Memoriału Jiříego Raški.

W zawodach wzięło udział 47 zawodników (w tym 10 Polaków, 7 Słoweńców, po 4 Słowaków i Włochów oraz 2 Turków.

Tytuł mistrza Czech wywalczył Roman Koudelka. Drugie miejsce zajął Jakub Janda, a brązowy medal zdobył Lukáš Hlava.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Czech w skokach narciarskich
Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich
2013 w Czechach